Лыжный тур Канады () — многодневная лыжная гонка под эгидой Международной федерации лыжного спорта. Проводится в марте в Канаде. Состоит из восьми этапов. Является особой частью Кубка мира. Впервые гонка прошла в сезоне 2015/2016.

Принципы гонки 
Состоит из 8-и этапов:
 Каждый этап длится один день;
 Каждый гонщик должен закончить этап, чтобы его время было зарегистрировано и накоплено.

Победители определяются в следующих номинациях:
 Генеральная классификация — по наименьшему общему времени прохождения всех этапов;
 Спринтерский зачёт — по набранным спринтерским очкам.

Победители

Женщины

Мужчины

Очки в Кубок мира
По итогам Ski Tour Canada лучшие 30 спортсменов получают удвоенные очки в зачет кубка мира, а сильнейшие на каждом из этапов получают половину очков. Кроме этого набранные очки идут в зачёт дистанционного и спринтерского Кубков мира.

Бонусные очки

Бонусные секунды за призовые места в дистанционных видах:
 Первое место - 15 секунд
 Второе место - 10 секунд
 Третье место - 5 секунд

Ссылки
  Официальный сайт  

Кубок мира по лыжным гонкам